Invasion of Privacy — дебютный студийный альбом американской хип-хоп-певицы Карди Би, вышедший 6 апреля 2018 года на лейбле Atlantic Records.
В записи альбома участвовали Migos, Chance the Rapper, Kehlani, SZA, 21 Savage, J Balvin, Bad Bunny и YG. Среди продюсеров были Murda Beatz, 30 Roc, Boi-1da, Vinylz, Бенни Бланко, Frank Dukes, Cassius Jay и другие.

Альбом получил благосклонные отзывы критиков. Пластинка дебютировала на первом месте в чарте Billboard 200 с 255,000 проданных копий (103,000 из которых — «чистые»). Также альбом имеет три платиновые сертификации в США. В поддержку альбома было выпущено пять синглов, два из которых («Bodak Yellow» и «I Like It») смогли возглавить песенный чарт Billboard Hot 100, сделав её первой репершей в истории с таким показателем. Invasion Of Privacy стал первым женский альбом в истории, все треки с которого имеют сертификацию в США. По данным RIAA, каждый трек имеет как минимум золотую сертификацию (более 500,000 копий). Многие издания включили альбом в топ итоговых музыкальных списков 2018 года, а Rolling Stone и Time даже поместили на первое место.

Пластинка получила «Премию «Грэмми» за лучший рэп-альбом» и была номинирована в номинации «Альбом года», а сингл «Be Careful» — «Лучшее рэп-исполнение». Также ранее сингл «Bodak Yellow» номинировался в категориях «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшая рэп-композиция».

История 
11 марта 2018 года во время получения награды Best New Artist на церемонии iHeartRadio Music Awards, певица Cardi B подтвердила, что её альбом выйдет в апреле 2018 года.

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic, The Guardian, Pitchfork, Exclaim!, USA Today, Variety, GQ, Rolling Stone, The New Yorker, The Washington Post.

Итоговые списки 
{|class="wikitable plainrowheaders sortable"
|-
! Издание
! Рейтинг
! Позиция
! class="unsortable"| Ссылка
|-
| AllMusic
| Favorite Rap and Hip-Hop Albums of 2018
| 
| 
|-
| The A.V. Club
| The Best Hip-Hop Albums of 2018
| 
| 
|-
| Billboard
| 50 Best Albums of 2018: Critics' Picks
| 
| 
|-
| Capital XTRA
| Capital XTRAs 20 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| Clash
| Clashs Albums of the Year
| 
| {{center|<ref>{{cite web|url=https://www.clashmusic.com/features/clash-albums-of-the-year-2018-25-11|title=Clashs Albums of the Year|work=Clash|date=December 4, 2018|accessdate=December 5, 2018|archive-date=2018-12-19|archive-url=https://web.archive.org/web/20181219005339/https://www.clashmusic.com/features/clash-albums-of-the-year-2018-25-11|deadlink=no}}</ref>}}
|-
| Complex
| The Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| Consequence of Sound
| The 50 Albums of 2018
| 
| 
|-
| Crack Magazine
| The Top 50 Albums of 2018
| 
| 
|-
| Dazed
| The 20 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| Entertainment Tonight
| Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| Entertainment Weekly
| The 20 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| Esquire UK
| The 50 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| Esquire
| 20 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| Evening Standard
| The Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| Exclaim!
| Top 10 Hip-Hop Albums Best of 2018
| 
| 
|-
| Fact
| The 50 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| Flood Magazine
| The Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| Gaffa
| The Albums of the Year
| 
| 
|-
| The Georgia Straight
| The Top 10 Albums of 2018
| 
| 
|-
| GQ
| The GQ Staff’s Favorite Albums of 2018
| 
| 
|-
| The Guardian
| The Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| Highsnobiety
| The 25 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| HotNewHipHop
| Top 30 Hottest Hip-Hop Albums of 2018
| 
| 
|-
| The Independent
| The 40 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| Junkee
| The 20 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| rowspan="2"|Kerrang!
| The 10 Best Albums of 2018 
| 
| rowspan="2"|
|-
| The 10 Best Albums of 2018 
| 
|-
| The Line of Best Fit
| The Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| NBC News
| The Top 10 Pop Albums of 2018
| 
| 
|-
| The New York Times
| The 28 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| The New Zealand Herald
| The Top 20 Albums of 2018
| 
| 
|-
| NME
| NMEs Albums of the Year 2018
| 
| 
|-
| Noisey
| The 100 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| NPR Music
| The 50 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| Marie Claire
| 16 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| The Mercury News
| The 10 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| The Music
| The Top 10 Albums of 2018
| 
| 
|-
| Out
| The 10 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| Okayplayer
| Okayplayer'''s Best Albums of 2018
| 
| {{center|<ref>{{cite web|url=https://www.okayplayer.com/music/what-were-the-best-albums-of-2018.html|title=Okayplayers Best Albums of 2018|work=Okayplayer|date=December 6, 2018|accessdate=December 6, 2018|archive-date=2018-12-21|archive-url=https://web.archive.org/web/20181221121315/https://www.okayplayer.com/music/what-were-the-best-albums-of-2018.html|deadlink=no}}</ref>}}
|-
| The Philadelphia Inquirer| The Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| Paper| PAPERs Top 20 Albums of 2018
| 
| {{center|<ref>{{cite web|url=http://www.papermag.com/top-25-albums-2018-2623655747.html?rebelltitem=63#rebelltitem63|title=PAPERs Top 20 Albums of 2018|work=Paper|date=December 7, 2018|accessdate=December 14, 2018|archive-date=2018-12-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20181218060117/http://www.papermag.com/top-25-albums-2018-2623655747.html?rebelltitem=63#rebelltitem63|deadlink=no}}</ref>}}
|-
| People| Top 10 Albums of 2018
| 
| 
|-
| rowspan="2"|Pitchfork| The Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| The Best Rap Albums of 2018
| 
| 
|-
| rowspan="2"|PopMatters| The 70 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| The 10 Best Hip-Hop Albums of 2018
| 
| 
|-
| The Quietus| The Albums of the Year
| 
| 
|-
| Refinery29| Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| Revolt TV| 11 Best Rap Albums of 2018
| 
| 
|-
| The Ringer| The Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| Rolling Stone| 50 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| Slant| The 25 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| Slate| The Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| Spectrum Culture| The Top 20 Albums of 2018
| 
| 
|-
| Spin| 51 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| rowspan=2| Stereogum| The 50 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| The 50 Best Rap Albums of 2018
| 
| 
|-
| The Sunday Times| Best Pop Albums of 2018
| 
| 
|-
| Time| The 10 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| Uproxx| The 50 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| USA Today| USA Today'''s Best Albums of 2018
| 
| {{center|<ref>{{cite web|url=https://eu.usatoday.com/story/life/music/2018/12/17/usa-todays-best-albums-2018/2315661002/|title=''USA Today's Best Albums of 2018|publisher=USA Today|date=December 3, 2018|accessdate=December 6, 2018|archive-date=2020-11-08|archive-url=https://web.archive.org/web/20201108104927/https://eu.usatoday.com/story/life/music/2018/12/17/usa-todays-best-albums-2018/2315661002/|deadlink=no}}</ref>}}
|-
| Variety| The Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| rowspan="2"|Vibe| 30 Best Albums of 2018
| 
| 
|-
| The 25 Best Female Rap Albums of 2018
| 
| 
|-
| XXL| The 50 Best Hip-Hop Albums of 2018
| 
| 
|-
| Yardbarker| The 10 Best Hip-Hop Releases of 2018
| 
| 
|-
|}Примечание: «N/A» означает, что список составлен без рейтинговых позиций.

 Номинации и награды 

 Коммерческий успех Invasion of Privacy был сертифицирован в золотом статусе американской ассоциацией Recording Industry Association of America в день релиза технически по сумме трек-эквивалентных единиц ранее вышедших синглов «Bodak Yellow» и «Bartier Cardi». По первоначальным прогнозам тираж альбома рассчитывался в пределах 170,000-200,000 эквивалентных альбомных единиц в первую неделю, включая 45,000-55,000 истинных продаж. Затем прогноз был скорректирован на цифры 215,000-225,000 эквивалентных альбомных единиц, включая 90,000-100,000 истинных продаж (копий альбома).
13 апреля 2018 года Apple Music анонсировала, что Invasion of Privacy побил женский рекорд по наибольшему числу стримингов альбома за одну неделю с 100 млн стримов.

Альбом дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200, с тиражом 255,000 эквивалентных альбомных единиц в первую неделю, включая 103,000 истинных продаж. Это второй в 2018 году крупнейший тираж в неделю после Justin Timberlake's Man of the Woods. Карди стала 5-й женщиной-рэпершей, достигшей позиции № 1 в этом основном чарте, после Nicki Minaj (Roman Reloaded в 2012 и Pink Friday в 2011), Eve (Let There Be Eve… Ruff Ryders' First Lady, 1999), Foxy Brown (Chyna Doll в 1999 и совместный альбом The Firm в 1997) и Lauryn Hill (The Miseducation of Lauryn Hill, 1998). А также Карди показала лучшую неделю по on-demand-аудио-стримингу для любого женского альбома с показателем в 135,000 стриминг-эквивалентных единиц.

21 апреля в сингловом американском чарте Billboard Hot 100 было одновременно 13 песен Карди Би, двенадцать из которых были с альбома Invasion of Privacy, что позволили побить рекорд Бейонсе по этому показателю среди женщин-солисток. На вторую неделю альбом спустился на второе место с тиражом 129,000 альбомных эквивалентных единиц, потеряв сорок девять процентов продаж от прошлой недели. В его третью неделю альбом оставался на втором месте с тиражом более 91,000 единиц, потеряв тридцать процентов продаж от прошлой недели. Диск провёл 21 неделю подряд в лучшей десятке — и это лучший результат для женского рэп-альбома, включая 8 недель (с перерывами) внутри лучшей пятёрки. Он также провёл 22 недели подряд в лучшей десятке хип-хоп чарта Top R&B/Hip Hop. К середине года альбом Invasion of Privacy оставался лучшим женским и третьим в целом в США. Альбом оставался лучшим женским дебютом 2018 года до сентября, когда вышел диск Cry Pretty кантри-певицы Кэрри Андервуд.Invasion of Privacy'' также дебютировал на первом месте в канадском хит-параде Canadian Albums Chart с тиражом в 12,000 альбомных эквивалентных единиц. Он был сертифицирован в платиновом статусе ассоциацией Music Canada за тираж в 80,000 копий. Альбом иимел международный успех, войдя в лучшую десятку в чартах Австралии, Дании, Финляндии, Фландрии, Ирландии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и Великобритании.

Список композиций 
По данным Tidal

Примечания
  сопродюсер
  сопродюсер
 «Thru Your Phone» с вокалом Ali Tamposi.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

История релизов

Примечания 

Альбомы Карди Би
Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы Atlantic Records
Хип-хоп-альбомы
Дебютные альбомы 2018 года
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные Cubeatz
Альбомы, спродюсированные Murda Beatz
Альбомы, спродюсированные Бенни Бланко
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом